Vrbovec je název více míst:
 Vrbovec (okres Znojmo) – obec v Jihomoravském kraji v Česku
 Vrbovec (Chorvatsko) – město v Chorvatsku
 Vrbovec (potok) – potok v Podkomorských lesích, pravý přítok Svratky v Brně

Podobné názvy 
 Vrbovce
 Vrbové